

Сладчанка — присілок, Казанський район, Тюменська область
 Сладчанка — присілок, Шатровський район, Курганська область